Michael Zorc (ur. 25 sierpnia 1962 w Dortmundzie) – niemiecki piłkarz grający na pozycji pomocnika.

Jego ojciec Dieter Zorc był również piłkarzem. Pod koniec kariery występował w pierwszoligowym VfL Bochum jako obrońca.

Michael Zorc grał na środku pomocy lub w razie konieczności na jej lewej stronie. Był częstym wykonawcą stałych fragmentów gry. Przez całą karierę był związany z Borussią Dortmund. Jest rekordzistą Borussii pod względem liczby występów oraz wiceliderem strzelców, ustępując jedynie Manfredowi Burgsmüllerowi (135 trafień).

W reprezentacji Niemiec zadebiutował 16 grudnia 1992 w meczu z Brazylią. Zanotował w narodowej kadrze siedem spotkań, wyłącznie towarzyskich. Ostatni raz przywdział narodowe barwy 13 października 1993 w pojedynku z Urugwajem.

Statystyki klubowe

Sukcesy 
 Mistrzostwo Bundesligi: 1995, 1996
 Wicemistrzostwo Bundesligi: 1992
 Puchar Niemiec: 1989
 Puchar Mistrzów: 1997
 Puchar Interkontynentalny: 1997
 Finał Pucharu UEFA: 1993

Uwagi

Bibliografia 
 
 Profil na Fussballdaten.de 

Reprezentanci Niemiec w piłce nożnej
Piłkarze Borussii Dortmund
Ludzie urodzeni w Dortmundzie
Urodzeni w 1962
Zdobywcy Pucharu Europy i Ligi Mistrzów